Гавриш — славянская фамилия. Известные носители:
 Гавриш, Алексей Алексеевич — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Гавриш, Виталий Владимирович (род. 1986) — украинский футболист.
 Гавриш, Даниил (189?—1921) — повстанческий атаман, анархо-махновец, один из крупнейший атаманов Луганщины.
 
 Гавриш, Клавдия Георгиевна (1927 — ?) — депутат Совета Союза ВС СССР.
 Гавриш, Мария Фёдоровна (1931—2001) — советская пловчиха.
 Гавриш, Михаил Николаевич (род. 1935) — советский борец классического стиля.
 Гавриш, Павел Иванович (1917—1968) — Герой Советского Союза.
 Гавриш, Сергей Фёдорович (род. 1950) — селекционер, доктор сельскохозяйственных наук, профессор.
 Гавриш, Степан Богданович (род. 1952) — украинский политик.